Christoph Förster, een Duits componist
 Karlheinz Förster, een Duits voetballer
 Robert Förster, een Duits wielrenner